Canada
Black Lake (Nova Scotia)
Black Lake (Ontario), Haliburton
Black Lake (Walden, Ontario), Greater Sudbury District
Black Lake (Kenora)
Black Lake, een voormalige stad bij Quebec, zie Thetford Mines
Black Lake (Fond du Lac River, Saskatchewan)

Verenigde Staten
Black Lake (New York)
Black Lake (Michigan)
Black Lake (Louisiana)

Wales
Black Lake of Llyn Dulyn, in de bergen van Snowdonia

Film en tv
 Black Lake (televisieserie), een Zweedse televisieserie

Zie ook
Zwarte Meer (doorverwijspagina)